Lo que vendrá puede hacer referencia a:

Lo que vendrá, película argentina de 1988, dirigida por Gustavo Mosquera R.
Lo que vendrá, álbum compuesto por Charly García como  banda sonora de la película homónima.